Il singolare dell'Athens Open 1992 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Sergi Bruguera era il detentore del titolo, ma si è ritirato nella finale contro Jordi Arrese sul punteggio di 7–5, 3–0.

Teste di serie

  Sergi Bruguera (finale)
  Francisco Clavet (semifinali)
  Jordi Arrese (campione)
  Javier Sánchez (semifinali)

 Guillermo Pérez Roldán (primo turno)
 Gabriel Markus (primo turno)
 Magnus Gustafsson (quarti di finale)
 Marcelo Filippini (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Athens Open 1992
ATP Tour 1992